RCG steht für:

 Radical Construction Grammar, eine Konstruktionsgrammatik
 Radio Canale Grande, ein deutscher Piratensender
 Radio Crne Gore, eine Hörfunkgesellschaft in Montenegro
 Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest, eine Vorläuferorganisation der Agravis Raiffeisen
 Rail Cargo Group, österreichisches Gütertransportunternehmen im Schienenverkehr
 Revue du chant grégorien
 Ruhrort-Crefeld-Kreis Gladbacher Eisenbahn-Gesellschaft

 
RCG